Naprepa é um gênero de mariposa pertencente à família Bombycidae.

Espécies
 Naprepa adusta
 Naprepa camelinerdes
 Naprepa cyllota
 Naprepa elongata
 Naprepa flexifera
 Naprepa fusconubilata
 Naprepa houla
 Naprepa pallescens
 Naprepa pulcheria

Referências

Ligações externas 
 Natural History Museum - Bombycidae
 Museum Witt München - Bombycidae.

Bombycidae